Nișă se poate referi la:
 nișă - adâncitură lăsată într-un zid, în peretele unei sobe, la o mobilă etc., în care de obicei se așează obiecte decorative, obiecte de uz casnic etc.; intrând amenajat pe o latură a unei încăperi, care servește ca anexă a unei camere de locuit; firidă.
 nișă de tunel - intrând amenajat în peretele unei galerii de mină sau al unui tunel, care servește pentru adăpostirea lucrătorilor în timpul efectuării unor lucrări periculoase sau la trecerea trenului, precum și pentru depozitarea unor materiale. 
 nișă - în hidrotehnică este adâncitura amenajată în peretele unei ecluze pentru a adăposti canaturile porților când acestea sunt deschise.
 nișă de abraziune - în geologie reprezintă o formă de relief cu aspect de firidă alungită, formată la baza unei faleze alcătuite din roci rezistente la eroziune, din cauza acțiunii valurilor puternice.
 nișă ecologică - ansamblul caracteristicilor ecologice care permit unei specii date să se integreze într-o biocenoză.
 nișă - construcție specială în formă de dulap sau de cameră, cu pereții de sticlă, legată de un coș de evacuare și folosită în laboratoare pentru lucrul cu substanțe care emană gaze (vătămătoare).
 nișă - în medicină reprezintă o ulcerație adâncă până la perforare a unor organe interne (stomac, plămâni etc.); cavitate patologică adâncă într-un organ intern.
 nișă de piață - segment de dimensiuni reduse, sector foarte atractiv în cadrul unei piețe, care oferă oportunități pentru firmă (avantaje competitive și concurențiale) în ceea ce privește vânzările, rentabilitatea, lipsa concurenților puternici etc.